International Lawn Tennis Challenge 1913 je bil dvanajsti turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izid

Finale

Challenge

1913 v športu
1913